Carlos Felipe puede referirse a:

 Carlos Felipe Vasa: (1601 - 1622) duque de Södermanland, Närke y Värmland.
 Carlos Felipe Spínola: (1665 - 1721) noble y militar de ascendencia italiana.
 Carlos Felipe Emanuel Bach: (1714 - 1788) músico y compositor alemán.
 Carlos Felipe de Schwarzenberg: (1771 - 1820) diplomático y militar austriaco.
 Carlos Felipe Morales Languasco: (1868 - 1914) sacerdote, militar y político dominicano.
 Carlos Felipe Hernández: (1914 - 1975) Dramaturgo cubano.
 Carlos Felipe Ximenes Belo: (1948) obispo católico salesiano.
 Carlos Felipe de Orleans: (1973) príncipe francés miembro de la Casa de Orleans.
 Carlos Felipe de Suecia: (1979) hijo del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la Reina Silvia.
 Carlos Felipe Álvarez: (1983) actor y modelo, venezolano.
 Carlos Felipe Rodríguez: (1989) futbolista mexicano.
 Carlos Felipe (peleador): (1995) peleador de artes marciales mixtas.